Cinema:
Phantom of the Rue Morgue, El fantasma del carrer de la Morgue, pel·lícula estatunidenca estrenada el 1954
The Phantom of the Opera (pel·lícula de 1962), pel·lícula de terror britànica dirigida de 1962
Phantom of the Paradise, pel·lícula musical estatunidenca estrenada el 1974
The Phantom (pel·lícula), basada en el còmic homònim, dirigida per Simon Wincer i protagonitzada per Billy Zane
Star Wars Episode I: The Phantom Menace, pel·lícula de ciència-ficció de l'any 1999
The Phantom of the Opera (pel·lícula de 2004), pel·lícula estatunidenco-britànica estrenada el 2004
 Aviació:
McDonnell Douglas F-4 Phantom II, caça bombarder supersònic biplaça produït per a les forces armades dels Estats Units
 Automoció:
 OSSA Phantom, motocicleta fabricada per OSSA entre 1974 i 1977
 Altres:
The Phantom of the Opera (musical de 1986), musical d'Andrew Lloyd Webber, basat en la novel·la Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, episodi de la saga The Legend of Zelda per Nintendo DS
 Còmic:
The Phantom, personatge de ficció de còmic